КМ, Км або км може означати:

 Кілометр (км)
 KM — константа Міхаеліса в кінетиці Міхаеліса—Ментен
 Кайлі Міноуг — австралійська поп-співачка, автор пісень, а також акторка
 «Капа Майкі» — американський мультиплікаційний серіал, створений Ларі Шварцом і Сергієм Анісковим у 2005 році
 Кені МакКормік — персонаж мультсеріалу «South Park»
 Кернеля методи
 «Кіа Моторз» — виробник автомобілів
 Кінемантра медитація — техніка медитації
 Коморські Острови (ISO 3166-1 alpha-2 код країни)
 Конвертована марка — національна валюта Боснії і Герцеґовини
 «Коніка Мінолта» — виробник електроніки
 Крав мага — розроблена в Ізраїлі військова система рукопашного бою
 Крігсмаріне — офіційна назва німецьких військово-морських сил в епоху Третього рейха
 Куоміньтан (КМТ) — правоцентристська політична партія Республіки Китай на Тайвані
 Кхмерська мова (ISO 639 alpha-2, км)